III. Kázmér kolbergi várkapitány (–1281 előtt)
III. Kázmér kujáviai herceg (1280/87–1347/50)
III. Kázmér lengyel király (1310–1370)
III. Kázmér beutheni herceg (1312 körül–1347)
III. Kázmér pomerániai herceg (1345/48/51–1372)
III. Kázmér mazóviai herceg (1448/49–1480)